Jméno Alfred Berger náleží více osobnostem:

 Alfred Berger (matematik) (1882–1942) – český matematika a pedagog
 Alfred Berger (krasobruslař) (1894–1966) – rakouský krasobruslař
 Alfred Berger (architekt) (* 1961) – rakouský architekt

Související články
 Berger